Маргарета фон Баден () може да се отнася за:

 Маргарета фон Баден († 1 септември 1367), дъщеря на маркграф Рудолф Хесо фон Баден, омъжена за маркграф Фридрих III фон Баден († 1353)
 Маргарета фон Баден († ок. 1380), дъщеря на маркграф Фридрих III фон Баден, омъжена за граф Готфрид II фон Лайнинген-Риксинген († ок. 1380) и за граф Хайнрих фон Лютцелщайн († 1394)
 Маргарета фон Баден (1404 – 1442), дъщеря на маркграф Бернхард I фон Баден, омъжена за граф Адолф II фон Насау-Висбаден-Идщайн (1386 – 1426)
 Маргарета фон Баден (1431 – 1457), дъщеря на маркграф Якоб I фон Баден, омъжена за маркграф Албрехт Ахилес фон Бранденбург-Кулмбах (1414 – 1486)

Източници